Sundgaard ist der Name von
Arnold Sundgaard (1909–2006), US-amerikanischer Dramatiker und Librettist
Kip Sundgaard (* 1956), US-amerikanischer Skispringer